

Antropologia
 Luba – popolo africano

Musica e religione
 Missa Luba – messa tridentina del Congo

Geografia
 Luba – antico regno africano a nord dell'attuale Zambia
 Luba – città della Guinea Equatoriale
 Luba – municipalità delle Filippine
 Ľubá – comune della Slovacchia nel distretto di Nové Zámky

Onomastica
 Luba – ipocoristico del nome proprio di persona femminile Ljubov'